Best Stream Awards – festiwal nagród dla twórców i materiałów wideo oraz audio dostępnego w streamingu na wszelkich platformach.

Pomysłodawcą i dyrektorem festiwalu jest Radek Kobiałko.

Wyróżniane są najważniejsze, najlepsze i najpopularniejsze realizacje, których na co dzień można oglądać i słuchać za pośrednictwem dedykowanych platform wideo i audio czy w mediach społecznościowych.

Celem jest również spotkanie twórców, specjalistów przedstawicieli z branży komunikacji cyfrowej, mediów, marketingu, biznesu oraz organizacji non-profit – stworzenie przestrzeni do inspirujących dyskusji wokół komunikacji cyfrowej oraz trendów technologicznych.

O nominacjach decydował specjalny algorytm analizujący miliony danych a partnerem merytorycznym festiwalu jest firma analityczna InfluTool monitorująca dziesiątki tysięcy najbardziej aktywnych w internecie i streamingu osób i brandów.

Nominacje w 43 kategoriach ogłaszane były w styczniu i lutym a pandemia odwołała kilka kolejnych terminów ogłoszenia laureatów i gale planowane m.in. w Krakowie, Sopocie, Łodzi i Chorzowie.

W końcu 27 grudnia 2020 roku udało się zorganizować galę online prowadzoną przez Macieja Orłosia a laureatów wraz z nim przedstawiała plejada gwiazd – aktorów jak Barbara Kurdej-Szatan, Andrzej Seweryn, Maciej Stuhr, Olaf Lubaszenko, Zbigniew Zamachowski, dziennikarek i dziennikarzy jak Magda Mołek, Beata Tadla, Eliza Michalik czy Mateusz Borek, osobowości świata internetu jak Natsu, Cyber Marian, Sławomir (piosenkarz). Specjalne wyróżnienia dla „Pozytywnych bohaterów streamingu czasów pandemii” między innymi dla aktorek i aktorów Teatru Ateneum, Piotr Gąsowski, Krakowskie Biuro Festiwalowe i platforma Play Kraków, Adam Sztaba i jego orkiestra #wdomuzagrane czy dla Player.PL i Fundacja TVN Nie jesteś sam za #koncertdlabohaterów.

Najpopularniejszy serialem Wataha sezon 3 HBO GO, podcast roku „Tu Okuniewska” Joanna Okuniewska, Audiobook roku to „Umorzenie” Remigiusz Mróz czytane przez Krzysztof Gosztyła

Przypisy 

Festiwale w Polsce